Walton megye (Florida) 
 Walton megye (Georgia)